

Косарал — острів у Аральському морі
 Косарал — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Косарал — село, Сиримський район, Західноказахстанська область